Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1952 − wyścig ze startu wspólnego mężczyzn – wyścig kolarski rozgrywany w ramach Letnich Igrzysk Olimpijskich 1952.

Trasa 
Trasa wyścigu składa się z 17 pętli Käpylä–Pakila–Maunula–Käpylä o długości 11,2 km. W sumie cała trasa wyścigu liczyła 190,4 km.

Tabela końcowa 

Konkurencji nie ukończyli:
Ken Caves, Peter Nelson, Rik Van Looy, Miłczo Rusew, Ilija Wełczew, Bojan Kotsew, Hernán Masanés, Héctor Mellado, Hugo Miranda, Jimmy Swift, Bobby Fowler, Jules Maenen, Netai Bysack, Suprovat Chakravarty, Raj Kumar Mehra, Pradip Bode, Les Ingman, Franz Wimmer, Walter Bortel, Kihei Tomioka, Tadashi Kato, Masazumi Tajima, Gwon Ik-hyeon, Im Sang-jo, Kim Ho-sun, Ricardo García, Francisco Lozano, Julio Cepeda, Jängy Schmit, Anatoly Kolesov, Vladimir Kryuchkov, Muhammad Naqi Mallick, Imtiaz Bhatti, Roland Bezamat, Petre Nuţă, Lars Nordwall, Walter Becker, Paul Nyman, Ruben Forsblom, Kobi Scherer, Jan Veselý, Stanislav Svoboda, Karel Nesl, Milan Perič, István Lang, István Schillerwein, Lajos Látó, Julio Sobrera, Châu Phước Vĩnh, Nguyễn Đức Hiền, Lê Văn Phước, Ronald Rhoads, Tamotsu Chikanari, Nikołaj Bobarenko, David Rhoads, Arthur Mannsbarth, Paul Backman, Héctor Droguett, George Estman.

Bibliografia 
  [dostęp 2014-02-27]

1952
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1952